Жана Моро (, ) е френска актриса, певица, сценарист и режисьор.

Биография 
Родена на 23 януари 1928 година в Париж, тя е видна фигура във френското кино и една от водещите актриси на театъра „Комеди Франсез“. Дебютира като актриса в киното с филма „Последна любов“ (1949), а като режисьор е известна с филма „Девойката“ (1979). Първият филм, който режисира, е „Светлина“ (1976), а общият брой на филмите, в които участва, е над 115. Въпреки че най-голямата популярност на актрисата е през 60-те години, тя продължава да се снима почти до самия край на живота си.

Награди 
Носителка е на „Сезар“ за най-добра актриса, както и на БАФТА и на награда от филмовия фестивал в Кан. Има и няколко награди за цялостна кариера.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Геновева Димитрова, „Жана Моро (1928 – 2017): Изкусителка завинаги“, в-к „Култура“, бр. 30 (2910), 15 септември 2017 г.

Френски актриси
Носители на награда Сезар
Носители на награда BAFTA
Носители на ордена на Почетния легион
Парижани
Погребани на Монмартър